Gongnong bezeichnet:

 Gongnong (工农区), Stadtbezirk der Stadt Hegang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Gongnong (Lizhou) (工农镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Lizhou von Guangyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gongnong (Jianxi) (工农乡), Gemeinde im Stadtbezirk Jianxi von Luoyang in der chinesischen Provinz Henan
 Gongnong (Longshan) (工农乡), Gemeinde im Stadtbezirk Longshan von Liaoyuan in der chinesischen Provinz Jilin
 Gongnong (Tieli) (工农乡), Gemeinde der Stadt Tieli in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Gongnong (Daoli) (工农街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Daoli von Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Gongnong (Hongwei) (工农街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hongwei von Liaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Gongnong (Jingyang) (工农街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jingyang von Deyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gongnong (Ningjiang) (工农街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ningjiang von Songyuan in der chinesischen Provinz Jilin
 Gongnong (Wanghua) (工农街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wanghua von Fushun in der chinesischen Provinz Liaoning
 Gongnong (Xiashan) (工农街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiashan von Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Gongnong (Fujin) (工农林场), Staatsforst in der Stadt Fujin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 (225088) Gonggong, Transneptunisches Objekt (TNO)